Вінницьке — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
Вінницьке — селище, Донецька область, Шахтарська міська рада